Viktor Vladimirovitch Antipine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Öskemen au Kazakhstan) est un joueur professionnel de hockey sur glace russo-kazakh. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il débute avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga en 2009. Il remporte la Coupe Kharlamov de la MHL en 2010 avec les Stalnye Lissy entraînés par Ievgueni Korechkov. Le , il débute dans la Ligue continentale de hockey avec le Metallourg face à l'Atlant Mytichtchi. Il marque ses deux premiers buts dans la ligue le  face au HC Lev Prague. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à la Super Série Subway en 2011. Le , il honore sa première sélection senior face à la Finlande.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2011 : participe à la Coupe Byzov avec la conférence Est.
2011 : nommé défenseur du mois d'octobre.

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec la conférence Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa Liga || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 39|| 2|| 9|| 11|| 22|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL || 44|| 4|| 10|| 14|| 68|| 17|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL|| 40|| 6|| 19|| 25|| 18|| 11|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 50|| 10|| 11|| 21|| 8|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 45|| 9|| 8|| 17|| 16|| 21|| 4|| 5|| 9|| 25
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 54|| 5|| 16|| 21|| 4|| 10|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 56|| 6|| 9|| 15|| 8|| 23|| 3|| 4|| 7|| 8
|-
| 2016-2017|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 59 || 6 || 18 || 24 || 8 || 18 || 7 || 4 || 11 || 2
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 47 || 0 || 10 || 10 || 18 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 55 || 11 || 16 || 27 || 8 || 6 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 60|| 5|| 14|| 19|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 53 || 2 || 9 || 11 || 10 || 15 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || HK Vitiaz || KHL || 28|| 0 || 3|| 3|| 10|| - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 14|| 0 || 1|| 1|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
|2022-2023 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59|| 1|| 7|| 8|| 10|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 1|| 1|| 2|| 6|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +5|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 2|| +7|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| +6|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 4 || 4 || 0 || +5|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en décembre 1992
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur kazakh de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Naissance à Öskemen
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Vitiaz
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa